Apogon nigrofasciatus är en fiskart som beskrevs av Lachner, 1953. Apogon nigrofasciatus ingår i släktet Apogon och familjen Apogonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Abborrartade fiskar
nigrofasciatus